Bad Moon Rising kan syfta på

 Bad Moon Rising (sång) – en låt inspelad av Creedence Clearwater Revival
 Bad Moon Rising (musikalbum) – ett musikalbum av Sonic Youth
 Bad Moon Rising (musikgrupp) – en musikgrupp i vilken Doug Aldrich ingår
 Bad Moon Rising (roman) – en roman av David Bishop om seriefiguren Judge Dredd